Słoneczniki – seria obrazów Van Gogha
 Słoneczniki – powieść Haliny Snopkiewicz
 Słoneczniki – włosko-radziecki-francusko dramat filmowy z 1970 roku
 Słoneczniki – rodzaj roślin z rodziny astrowatych